Cette page dresse la liste des sondages d'opinions réalisées pendant la 41e législature du Québec.

Intentions de vote

Pendant la campagne électorale

Pendant la 41 législature du Québec

Par langue

Niveaux de satisfaction

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections générales québécoises de 2018
 Sondages d'opinion

Élections générales québécoises de 2018
Québec, 2018
Sondages, 2018
Sondage, Québec, 2018